Europa 2 peut désigner :

Radios 

 Europa 2, une station de radio slovaque ;

Navires 

 Europa 2, un paquebot de croisières maritimes.